

Geografia 
 Bray – wieś w Botswanie w dystrykcie Kgalagadi.
 Bray – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saona i Loara.
 Bray – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.
 Bray – miejscowość Wielkie Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Bray – miejscowość we wschodniej Irlandii, w hrabstwie Wicklow.
 Bray – miejscowość w USA, w stanie Oklahoma, w hrabstwie Stephens
Gminy w USA:
 Bray (ang. Bray Township) – gmina w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington

Osoby o nazwisku Bray 
 John Francis Bray – przedstawiciel socjalizmu ricardiańskiego, działacz angielskiego i amerykańskiego ruchu robotniczego